Die Liste ägyptischer Kunstobjekte umfasst in Ägypten gefundene Kunstobjekte, die einen Artikel in der Wikipedia haben. Der Aufbau ist alphabetisch nach den Bezeichnungen sortiert und nennt die Entstehungszeit, den Herkunftsort, das Herstellungsmaterial, die Maße, das Museum, welches das Kunstobjekt besitzt, wo es katalogisiert ist und in der Regel auch ausgestellt wird, und als Letztes die Inventarnummer.

Zu Kunstobjekten dieser Liste zählen Statuen, Schmuck, Grabbeigaben, Waffen, Reliefs, Stelen und ähnliche Fundstücke, jedoch keine Papyri, Obelisken sowie Gräber oder andere Bauwerke.

Siehe auch 
 Altägyptische Kunst

!
Kunstobjekte
Aegyptische Kunstobjekte